A Štefanovce településnév jelentései:

Istvánvágás szlovákiai község szlovák neve az Eperjesi járásban
Istvántelke szlovákiai község szlovák neve a Varannói járásban
Kisistvánd (Istvánfalu), Imrikfalva szlovákiai község részének szlovák neve a Rozsnyói járásban